Эргюс Каче (; род. 8 июля 1993 года, Корча) — албанский футболист, полузащитник клуба «Волос». Выступал за сборную Албании.

Клубная карьера 
Эргюс Каче — воспитанник греческого клуба ПАОК. 5 января 2011 года Каче дебютировал в греческой Суперлиге в гостевом матче против «Пансерраикоса», заменив на 73-й минуте нападающего Стефаноса Атанасиадиса. В сезоне 2011/12 Каче был отдан в аренду клубу Греческой футбольной лиги (второй уровень в системе футбольных лиг Греции) «Анагенниси Эпаноми».

В сезоне 2012/13 Каче вернулся в ПАОК и сумел закрепиться в основном составе клуба. 3 марта 2013 года он забил свой первый гол на высшем уровне, открыв счёт в домашнем поединке против афинского «Паниониоса».

В августе 2016 года был отдан в аренду на год чешской «Виктории» из Пльзеня.

Карьера в сборной 
Эргюс Каче провёл ряд матчей за молодёжную сборную Албании. 7 июня 2013 года он дебютировал за главную национальную команду в домашнем матче против сборной Норвегии, проходившем в рамках отборочного турнира Чемпионата мира 2014 года. Каче в этой игре заменил на 85-й минуте полузащитника Эмильяно Вилу. А уже в следующей игре за сборную Каче забил свой первый мяч за неё, укрепив преимущество албанцев в товарищеском матче против сборной Армении. Гол Каче в конце первого тайма товарищеской встречи со сборной Франции в июне 2015 года оказался единственным в матче и принёс албанцам сенсационную победу.

Статистика выступлений

В сборной 

Итого: 18 матчей / 2 гола

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте Виктории 
 Статистика на сайте eu-football.ru 
 Профиль на официальном сайте Первой лиги 

Футболисты Албании
Игроки сборной Албании по футболу
Игроки ФК «Анагенниси» Эпаноми
Игроки ФК ПАОК
Игроки ФК «Виктория» Пльзень
Игроки ФК «Панатинаикос»
Игроки ФК «Лариса»
Игроки ФК «Арис» Салоники
Игроки ФК «Партизани»
Игроки ФК «Верия»
Игроки ФК «Паневежис»
Игроки ФК «Волос»